Vattenbin (Naucoridae) är en familj av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår vattenbin i överfamiljen Naucoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Naucoridae 27 arter. 

Vattenbin är enda familjen i överfamiljen Naucoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar